Der Federation Cup ist ein Fußballturnier in Indien, das dem europäischen Vereinscup (z. B. DFB-Pokal) ähnelt. Veranstalter ist die All India Football Federation. Gegründet wurde dieser Wettbewerb 1977. Bis zur Etablierung der National Football League (Indien) galt er als prestigeträchtigster Wettbewerb in Indien. Rekordsieger ist Mohun Bagan AC mit 14 Titeln, gefolgt vom East Bengal Club mit acht Siegen.

Weblinks 
 Federation Cup (Indien) in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Fußballwettbewerb in Indien